Legen steht für
Legen (Windischgrätz), Ortsteil von Windischgrätz
Legen (französisch: pointer) ist beim Boule und Pétanque eine Wurfart und bedeutet möglichst präzise zu platzieren.
Kastration des Pferdes
Bauernlegen, Enteignungsform  
 euphemistisch für das Vernichten eines sog. Boss-Gegners in einem Computerspiel

Siehe auch

Leegen